Étymologiquement, le mot tourette est le diminutif du mot tour.

En particulier, Tourette est le nom de famille de :
 Georges Gilles de La Tourette, un médecin neurologue français du  connu pour avoir décrit le syndrome de Gilles de La Tourette ;
 Marc Antoine Louis Claret de La Tourrette (1729-1793), botaniste français.

Toponymie 

 La Tourette, une commune française située dans le département de la Loire
 La Tourette, une ancienne commune française située dans le département de la Corrèze
 La Tourette-Cabardès, une commune française, située dans le département de l'Aude 
 Tourette-du-Château, une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes
 Tourrette-Levens, une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes
 Tourrettes, une commune française située dans le département du Var
 Tourrettes-sur-Loup, une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes
 Les Tourrettes, une commune française située dans le département de la Drôme
 le château de la Tourette à Lyon
 le couvent de La Tourette, couvent dominicain construit par Le Corbusier situé à Éveux près de Lyon
 l'esplanade de la Tourette, à proximité du Vieux-Port de Marseille
 Maquis la Tourette, un réseau de résistants français
 Abbaye Saint-Pierre-des-Tourettes d'Apt

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France